Hugo von Seeliger (1849 - 1924), aussi connu sous le nom Hugo Hans Ritter von Seeliger, astronome allemand, souvent considéré comme le plus important astronome de son époque.
 Jon Seeliger (1995-), athlète sud-africain, spécialiste du 400 m.
 Jules Seeliger (1871-1928) à Liège, homme politique belge.
 Stephan Seeliger, altiste allemand
Homonymie de patronyme
Patronyme germanique